Миноносцы типа 82F — миноносцы флота Австро-Венгрии. Принадлежали ко второй серии т. н. миноносцев 250-тонного типа. Всего было построено 16 кораблей, прослуживших также под флагам других стран до конца 2-й мировой войны.

История проектирования 
Согласно решению Технического Комитета Австро-Венгерского флота от марта 1910 года заложили вторую серию миноносцев. Их строили на верфях венгерской части империи в Порто-Ре (Кральевица) и Фиуме (Риека) и они были аналогами миноносцев типа Tb 74T, построенных в австрийской части империи. Эта серия 250-тонных миноносцев с паровыми турбинами должна была заменить устаревшие миноносцы с паровыми машинами, которым было сложно взаимодействовать с современными кораблями флота. В отличие от первой серии на миноносцах устанавливали турбины AEG-Curtiss и корабли имели две дымовые трубы.

Согласно заказу первые четыре миноносца заложили в феврале 1913 года на верфи Danubius, но после протеста венгерского министерства торговли заказ с верфи передали на верфь флота в Пуле, увеличив заказ до 16 миноносцев при условии уменьшения стоимости на 10 процентов. Во флоте им присвоили короткие наименования SM Tb (Seiner Majestät Torpedoboot — миноносец Его Императорского Величества), номера от 82 до 97 и букву F по месту постройки (21 мая 1917 года буквы убрали из обозначения).

Описание конструкции 
Миноносцы имели на баке и корме по одной 66-мм пушке L/30, и 1 зенитный пулемет Schwarzlose калибра 8-мм. Перед боевой рубкой был размещен передний двухтрубный 450-мм торпедный аппарат, а ещё один размещался позади задней мачты. Руль лодки выступал за корму, а две паровые турбины приводили в движение два винта. Запас топлива в 20,2 тонн угля и 31 тонну мазута был больше чем на миноносцах типа Tb 74T, что увеличивало дальность плавания. Номинальная мощность турбин составляла 5000 л. с., а максимальная доходила до 6000 л. с. Во время испытаний Tb 93F развил мощность в 6450 л. с. и скорость в 29,7 узлов, превысив запланированные показатели. Из-за изношенности механизмов скорость миноносцев упала с 28-29 узлов во время Первой мировой войны до 20 узлов в конце 1930-х годов.

Строительство

История службы

Австро-Венгрия 

Миноносцы вводили в состав флота с августа 1914 года (Tb 82F) по 22 декабря 1916 года (Tb 97F). Их использовали в боевых действиях на Адриатике, обстрелах вражеского побережья. Ни один из них не был потерян. После завершения войны миноносцы по репарациям передали флотам других стран, где они частично пришли к новой войне.

Португалия 
Португалии отошло наибольшее количество кораблей, 6: Tb 85F («Zezere»), Tb 86F («Ave»), Tb 88F («Cavado»), Tb 89F («Sado»), Tb 90F («Liz»), Tb 91F («Mondego»). «Zezere» и «Cavado» не удалось поступить на службу. 29 декабря 1921 года, при буксировке они погибли на камнях у мыса Бон между Тунисом и Алжиром. Оставшиеся 4 миноносца были списаны в течение 1934—1940 годов. «Liz» вывели из состава флота в 1934 году, «Mondego» в 1938 году, а «Sado» и «Ave», находившиеся в изношенном состоянии через два года, в 1940 году.

Греция 
Флоту Греции достались Tb 92F («Panormos»), Tb 94F («Proussa»), Tb 95F («Pergamos»). Первый погиб 11 марта 1928 года на скалах. Другие служили во Второй мировой войне — «Proussa» был поврежден итальянской авиацией 4 апреля 1941 года и затем затонул, и «Pergamos» был затоплен своим экипажем в ходе ремонта в Саламине 25 апреля 1941 года.

На греческих миноносцах вооружение изменилась. Во флоте Греции на миноносцах установили на баке 66-мм пушку и зенитную 37-мм пушку на корме и однотрубные 533-мм торпедные аппараты.

Югославия, Италия, Германия, Хорватия 
Югославии достались Tb 87F (Т-5, позже «Cer»), Tb 93F (T-6), Tb 96F (T-7), Tb 97F (T-8).

Миноносцы перевооружили 66-мм пушками L/45 Skoda и добавили ещё один пулемет. В апреле 1940 года все миноносцы захватили итальянцы и ввели в состав своего флота, сохранив прежние наименования. После капитуляции Италии Т-8 потопила 10 сентября 1943 года у Дубровника немецкая авиация, 11 сентября экипаж самозатопил Т-6, а Т-7 в Шибенико захватили немцы, и ввели в состав флота под наименованием TA-34, позже передали флоту Хорватии. Миноносец потопили британские катера 25 июня 1944 года. Т-5 перебрался на Мальту, был возвращен после войны Югославии, где под названием «Cer» прослужил до 1963 года.

Румыния, СССР 

Румыния получила три корабля: Tb 82F, Tb 83F, Tb 84F, где их назвали соответственно «Naluca», «Smeul», «Fulgerul». Последний затонул уже 8 февраля 1922 года в Босфоре в шторм во время перехода в Румынию. Два других служили во время Второй мировой войны. «Naluca» был потоплен советской авиации 22 августа 1944 года в Констанце. «Smeul» 5 сентября 1944 года в Констанце был захвачен советскими войсками и по октябрь 1945 года служил в составе ВМФ СССР в качестве патрульного корабля под названием «Торос». После возвращения Румынии 12 октября 1945 года, служил до конца 1960-х годов под названием E-1.

На румынских кораблях в начале Второй мировой войны кормовую пушку заменили зенитной 37-мм пушкой C/30 L/83, добавили скорострельную 20-мм пушку C/38 и корабли были адаптированы в качестве судов сопровождения. На них были установлены четыре бомбосбрасывателя и 2 бомбосбрасывателя. В ходе войны были сняты торпедные аппараты.

Ссылки 
 

82
Миноносцы Первой мировой войны
Миноносцы Второй мировой войны
Миноносцы Австро-Венгрии